Арау:
 Арау — город на севере Швейцарии, на реке Аре, административный центр кантона Аргау.
 Арау — округ в Швейцарии. 
 «Арау» — швейцарский футбольный клуб, располагающийся в городе Арау.

См. также 
 Аргау